

Тісуль — селище міського типу, окружний центр, Кемеровська область
 Тісуль — село, Тяжинський округ, Кемеровська область